De Golf Cup of Nations 1988 was de 9e editie van dit voetbaltoernooi dat werd gehouden in Saoedi-Arabië van 2 maart 1988 tot en met 18 maart 1988.

Geplaatste teams

Speellocatie

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in 1988
Voetbal in Saoedi-Arabië
Golf Cup of Nations
Sportevenement in Saoedi-Arabië